Valley (vermutlich von Fallada, einer keltischen Göttin) ist Ortsname von

 Valley, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach

Valley ist der Namensteil eines Zweigs der Grafen Arco auf Valley
Bekannte Mitglieder davon sind:
 Anton Graf von Arco auf Valley (1897–1945), er ermordete 1919 den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner
 Emmerich von Arco-Valley (1852–1909), deutscher Diplomat
 Maximilian von Arco-Valley (1806–1875), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker

Valley (engl.: Tal) ist geografische Bezeichnung von:

Vereinigte Staaten:
 Valley (Alabama), einer Kleinstadt in Alabama
 Valley (Wisconsin), einem Ort im Vernon County, Wisconsin
 Central Valley, Tal im Bundesstaat Kalifornien
 Death-Valley-Nationalpark, Kalifornien/Nevada
 Napa Valley AVA, Weinbaugebiet in Napa County, Kalifornien
 Monument Valley, Tal im Bundesstaat Utah
 Oker Valley, Bezeichnung für den IT-Standort Braunschweig
 Owens Valley Tal im Inyo County in Kalifornien
 San Fernando Valley, Tal in Kalifornien
 San Joaquin Valley, Tal im Bundesstaat Kalifornien
 Silicon Valley, Industrieregion in Kalifornien
 Simi Valley, Stadt im Ventura County, Kalifornien
 Waterville Valley; Ort im Grafton County, New Hampshire
 Valley Forge, historisches Camp in Pennsylvania

Weiteres:
 Okanagan Valley, Region in British Columbia, Kanada
 Cagayan Valley, Regierungsbezirk der Philippinen
 Compostela Valley, ehemaliger Name der Provinz Davao de Oro von Mindanao, Philippinen
 Valley (Wales), Ort in Wales

Valley ist der Familienname folgender Personen:
 F. Wayne Valley (1914–1986), US-amerikanischer Unternehmer
 Frankie Valley, erster Künstlername von Frankie Valli
 George Valley (1913–1999), US-amerikanischer Physiker 
John W. Valley (* 1948), US-amerikanischer Geochemiker
 Mark Valley (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Michael Valley (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Valley (* 1969), kanadischer Animator und Filmregisseur

Valley steht außerdem für:
 Valley (Unternehmen), Hersteller von Seekajaks
 Valley MC, ehemaliger Münchener Rocker-/Motorradclub
 Big Valley, US-amerikanische Western-Fernsehserie (1965–1969)
 Elkhart Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller mit dem Markennamen Valley
 Valley Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Valley Boat & Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Watch Valley, Zentrum der Schweizer Uhrenherstellung

Siehe auch:
 Arco-Valley, Grafen von Arco auf Valley
 Grafschaft Valley
 Kurt Eisner#Arco-Valley-Prozess
 Happy Valley
 Pleasant Valley
 Rich Valley
 Rift Valley
 Spring Valley
 Squaw Valley
 Sun Valley
 Valley County
 Valley Creek
 The Valley
 Vally
 Walley (Begriffsklärung)
 Whalley